Der Fall Jakubowski ist Titel von Fernsehproduktionen
 Fernsehpitaval: Der Fall Jakubowski, Kriminalfilm des DFF Wolfgang Luderer (1959)
 Der Fall Jakubowski – Rekonstruktion eines Justizirrtums von Robert Adolf Stemmle (ZDF, 1964)